Rolex steht für:
 Rolex, eine Schweizer Uhrenmanufaktur
 Spitzname von Matteo Messina Denaro (* 1962), italienischer Mafiaboss

Siehe auch:
 Rolex 12